

Sigle 
 N-terminal domain – dominio N-terminale, estremità di una catena di amminoacidi che termina con un gruppo amminico
 Neglected Tropical Diseases – malattie tropicali neglette

Codici 
 NTD – codice aeroportuale IATA del Naval Air Station Point Mugu di Point Mugu (Stati Uniti)